Lovers peut désigner :

Cinéma 
 , film indien de  sorti en 1983 ;
 Lovers, film espagnol de 1991 ;
 Lovers, film français réalisé par Jean-Marc Barr et Pascal Arnold, sorti en 1999 ;
 Lovers, film dramatique américain  réalisé par Isabel Coixet, sorti en 2008 ;
 Two Lovers, film américain réalisé par James Gray, sorti en 2008, inspiré du roman de Fiodor Dostoïevski Les Nuits blanches.

Série télévisée 
 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  au  sur .

Voir aussi